Лаведа́н ():

 Лаведан — во Франции историческая область департамента Верхние Пиренеи;
 Лаведан, Анри (1859—1940) — французский сценарист, драматург, романист.